Papa Tango Charlie : tiré du titre de Mort Shuman Papa-Tango-Charly en 1976 ;
 Poids total en charge d'un véhicule, dans le domaine du transport routier ;
 Paid to click (signifiant littéralement « payé pour cliquer »), une pratique publicitaire utilisée dans le domaine du commerce électronique ;
 Parti du travail de Corée, en Corée du Nord ;
 Parti travailliste chrétien (Partido Trabalhista Cristão), au Brésil ;
 En électronique, PTC (de l'anglais positive temperature coefficient) désigne une résistance à coefficient de température positive (CTP), aussi appelée thermistance CTP, c'est-à-dire une résistance dont la valeur augmente avec la température. Ce matériel est utilisé dans les artifices de démarrage des moteurs monophasés ;
 En publicité, Plan de travail créatif, document servant de base de réflexion sur un concept créatif dans le cadre d'une campagne publicitaire ;
 Pré-titularisation conditionnelle.

Entreprises 
 Parametric Technology Corporation, entreprise américaine de conception de logiciels ;
 Philadelphia Toboggan Coasters, constructeur américain d'attractions ;
 PTC (entreprise) une entreprise de matériel routier filiale du groupe Fayat.

Sciences 
 Phénylthiocarbamide, un composé organique amer qui a la particularité de n'être décelable, pour des raisons génétiques, que par 70 % de la population ;
 La série des PTC (PTC 100, PTC 200) est une série de modèles d'une marque commerciale de thermocycleurs (équipements de laboratoire d'analyse biologique).

Littérature 
 PTC, maison d'édition rouennaise.